Красное (до 1948 года Хассинмяки, ) — посёлок в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
По постановлению общего собрания жителей поселка зимой 1948 года деревня Хассинмяки получила наименование Дачная. В июле того же года деревне присвоили название Красная. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Хассинмяки входила в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 января 1949 года деревня учитывается, как посёлок Красное.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Красное входил в состав Отрадненского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Красное Отрадненской волости постоянного населения не было, в 2002 году — проживали 2 человека (все русские).

В 2007 году в посёлке Красное Плодовского СП проживали 3 человека, в 2010 году — 9 человек.

География 
Посёлок расположен в центральной части района к югу от автодороги  (Торфяное — Заостровье).

Расстояние до административного центра поселения — 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Отрадное — 5 км. 

Посёлок находится на северном берегу озера Комсомольское.

Демография

Улицы 
Зелёная, Лесная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района